La notte dell'aquila (The Eagle Has Landed) – romanzo di Jack Higgins del 1975
La notte dell'aquila (The Eagle Has Landed) – film del 1976 diretto da John Sturges, tratto dall'omonimo romanzo